Ива́н Эдуа́рдович Хе́йкконен (2 сентября 1892, д. Юлякууса, Выборгская губерния, Великое княжество Финляндское — 7 ноября 1938, Левашово, Ленинградская область) — советский военный и политический деятель.

Биография 
Родился в рабочей семье, финн. Окончил начальную школу.

В марте 1917 года вступил в ряды Красной гвардии, принимал участие в октябрьском вооружённом восстании в Петрограде и штурме Зимнего дворца. Член РСДРП(б) с 1917 года.

В рядах финских красногвардейцев участвовал в гражданской войне в Финляндии. В марте 1918 года с отрядом красногвардейцев вернулся в Петроград и был направлен в Олонецкую губернию для отражения белофинской интервенции. Осенью 1918 года прошёл подготовку на командных курсах в Петрограде, был назначен комиссаром 1-го финского полка, воевал на Западном фронте.

В 1920 году — командир стрелкового полка на Польском фронте.

В 1921 году участвовал в подавлении Кронштадтского восстания.

Командир роты курсантов Международной школы красных командиров (Интернациональная военная школа) и заместитель Тойво Антикайнена в легендарном лыжном походе 1922 года на Кимасозеро по разгрому Карельского восстания.

В 1925 году направлен в Автономную Карельскую ССР начальником Территориального управления РККА, уполномоченным Наркомата по военным и морским делам СССР в республике. Участвовал в формировании Карельской егерской бригады.

В 1929 году назначен наркомом по военным делам Автономной Карельской ССР, избран членом Центрального исполнительного комитета АКССР.

В 1932—1933 годах — председатель Карельского областного совета ОСОАВИАХИМа.

В 1933—1937 годах — секретарь Центрального исполнительного комитета АКССР, в 1935—1936 годах — первый секретарь Кестеньгского райкома ВКП(б).

Арестован 14 сентября 1937 года по делу «Гюллинга-Ровио», осуждён 3 апреля 1938 года по статье 58-10-11 особой тройкой НКВД КАССР. Расстрелян 7 ноября 1938 года в Левашово.

Реабилитирован посмертно 9 декабря 1955 года, восстановлен в рядах КПСС.

Награды 
 Орден Красного Знамени
 Орден Красного Знамени
 Знак «Честному воину Карельского фронта»

Память 
Имя И. Э. Хейкконена в 1987 году присвоено улице в Петрозаводске.

Примечания

Литература 
 Александров Д. На восьми фронтах: [Очерк об И. Э. Хейкконене] // Карелия. Годы. Люди: Сб. очерков. — Петрозаводск, 1967. — С. 66—74.
 Александров Д. Послужной список Ивана Хейкконена // Север. — 1967. — № 4. — С. 90—96: ил.
 Народные избранники Карелии: Депутаты высших представительных органов власти СССР, РСФСР, РФ от Карелии и высших представительных органов власти Карелии, 1923—2006: справочник / авт.-сост. А. И. Бутвило. — Петрозаводск, 2006. — 320 с.
 Александров Д. С. Иван Хейкконен: Биография. — Петрозаводск, 2007
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2011. — Т. 3: Р—Я. — 384 с. — С. 225—226. — ISBN 978-5-8430-0127-8 (т. 3)

Родившиеся в Выборгской губернии
Участники гражданской войны в Финляндии (красные)
Большевики
Участники Штурма Зимнего дворца
Участники Гражданской войны в России
Выпускники Ленинградского высшего общевойскового командного училища
Участники Советско-польской войны (советские республики)
Члены ЦИК Автономной Карельской ССР
Первые секретари районных комитетов КП Карело-Финской ССР
Руководители государственных органов, репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Похороненные на Левашовском мемориальном кладбище
Посмертно реабилитированные в СССР
Восстановленные в КПСС
Казнённые в 1937 году